Hollar může být:

příjmení osob
 Václav Hollar – barokní rytec
 Hollarové z Práchně

jiný význam
 SČUG Hollar – sdružení českých umělců a grafiků založené v roce 1917
 Hollar (budova) – budova na Praze 1 z roku 1846, sídlo Galerie Hollar

Odvozená slova 
 Hollareum – sál v přízemí Národního muzea
 Hollareum – sbírka Hollarových děl v majetku Národní galerie v Praze